

Новоніколаєвський — селище, Зеленодольський район, Татарстан
 Новоніколаєвський — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Ніколаєвський